Westford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Westford Township (Minnesota)
 Westford Township (North Dakota)